Fara har flere betydninger:

 Fara Gera d'Adda - en italiensk by
 Fara Filiorum Petri- en italiensk by
 Fara San Martino- en italiensk by
 Fara in Sabina - en italiensk by i regionen Lazio i Italien
 Fara Novarese - en italiensk by i regionen Piemonte i Italien
 Fara Olivana con Sola - en italiensk by
 Fara Vicentino - en italiensk by i regionen Veneto i Italien

 film
 Fara (film) – russisk-kasakhisk spillefilm fra 1999 af Abaj Karpykov